Westheim, commune allemande de Bavière ;
 Westheim (Pfalz), commune allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Westheim, village allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.